Шёлковый путь 2019 () — международный ралли-рейд, этап серии «Шёлковый путь».

Этапы

Победители в категории "Внедорожники"

Ссылки 

 https://silkwayrally.com/history/2019-2/

Шёлковый путь (ралли)